Ouro Preto steht für:

 Ouro Preto, eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais

Ouro Preto ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Celso de Ouro Preto (1891–1953), brasilianischer Diplomat und Journalist
 Carlos Sylvestre de Ouro Preto (1916–1985), brasilianischer Diplomat